Увары — название населённых пунктов и рек:

Россия 
 Увары — село в Камызякском районе Астраханской области.
 Увары — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Увары — река в Башкортостане, Оренбургской области, приток Большого Ика.